Masnada – sinonimo di Compagnia di ventura
 Fausto Masnada – ciclista su strada italiano
 Florence Masnada – sciatrice francese
 Giulio Masnada – ebanista e intarsiatore italiano